Сан Луис Рио Колорадо има више значења:

 Општина Сан Луис Рио Колорадо (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Луис Рио Колорадо (Сан Луис Рио Колорадо, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику